Věžák může být:

 výšková budova
 motorový vůz M 120.4 – přezdívka železničního vozu
 Věžák (rybník) – rybník v Českém ráji

Externí odkazy